est la formule brute de plusieurs isomères.

 enflurane, numéro CAS 
 isoflurane, numéro CAS